Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 w Moskwie rozgrywane było w dniach 20 - 26 lipca. W zawodach wzięło udział 239 strzelców (w tym 5 kobiet, które rywalizowały razem z mężczyznami) z 38 krajów. Polacy nie zdobyli żadnego medalu.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Występy Polaków

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 Wyniki w języku polskim

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980
1980